Chau Thanh é o nome que recebe vários distritos das províncias do Vietname:

 Chau Thanh, distrito de An Giang;
 Chau Thanh, distrito de Ben Tre;
 Chau Thanh, distrito de Dong Thap;
 Chau Thanh, distrito de Hau Giang;
 Chau Thanh, distrito de Kien Giang;
 Chau Thanh, distrito de Long An;
 Chau Thanh, distrito de Soc Trang;
 Chau Thanh, distrito de Tay Ninh;
 Chau Thanh, distrito de Tien Giang;
 Chau Thanh, distrito de Tra Vinh.

Desambiguação